Por Sunnyslope pode estar à procura de:

 Sunnyslope (Califórnia)
 Sunnyslope (Washington)

Desambiguações de topônimos